ICAP peut désigner :
 Internet Content Adaptation Protocol, une interface générique pour la communication avec les solutions de filtrage de contenu sur Internet ;
 ICAP plc, une entreprise britannique de courtage, devenue NEX Group ;
 TP ICAP plc, le nouveau nom de Tullett Prebon, une autre entreprise britannique de courtage faisant partie de l'indice FTSE 100 ;
 Partenariat international d'action sur le carbone (en anglais : International Carbon Action Partnership), un partenariat créé par 15 pays afin de lutter contre le réchauffement de la planète ;
 Institut calédonien de participation, un organisme économique de la Province Nord (Nouvelle-Calédonie).